Okręty US Navy o nazwie USS "Kodiak":
 Pierwszy  został zwodowany w 1944, wycofany ze służby w 1965.
 Drugi  został zwodowany w 1945, zatopiony jako okręt-cel w 1988.

Kodiak